Plaats in Indonesië
 Kebunagung (Kota Sumenep), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Kebunagung (Padangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java